Kabir steht für:
 Kabir (Pantar), ein Dorf im Distrikt Pantar, Indonesien
 Kabir (Russland), ein Dorf in der Republik Dagestan, Russland

Kabir ist der Name von:

 Kabir, indischer Mystiker
 Kabir Bedi (* 1946), indischer Schauspieler
 Kabir Stori (1942–2006), paschtunischer Dichter

— sowie der Familienname folgender Personen:

 Altamas Kabir (1948–2017), indischer Jurist, Vorsitzender Richter am Supreme Court of India (2012/13)
 Amir Kabir (1807–1852), iranischer Ministerpräsident
 Azmal Kabir, bangladeschischer Generalmajor und Diplomat
 Humayun Kabir (1906–1969), indischer Schriftsteller und Politiker
 Humayun Kabir (Brahmanbaria) (1952–2019), bangladescher Politiker
 Moestafa El Kabir (* 1988), marokkanischer Fußballspieler
 Moutaz Ibrahim Kabir (* 1980), sudanesischer Fußballspieler
 Shaikh Alamqir Kabir (* 1990), bangladeschischer Fußballspieler
 Shamir Kabir (1945–2019), bangladeschischer Cricketspieler
 Siddika Kabir (gest. 2012), bangladeschische Moderatorin und Buchautorin

Weiteres Vorkommen:

 Al-Kabīr (Der Große), einer der 99 Namen Allahs im Islam